Het ATP-toernooi van Seoel (officieel het KAL Cup Korea Open) van 1993 werd gespeeld van  19 tot en met 25 april. Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het Seoul Olympic Park Tennis Center in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Seoel
ATP-toernooi van Seoel